«Биркиркара» () — мальтийский футбольный клуб из города Биркиркара. Четырёхкратный чемпион Мальты, четырёхкратный обладатель Кубка Мальты.

Неоднократный участник еврокубков. В Кубке УЕФА 2001/2002 смог пройти тбилисский «Локомотив» и выйти во второй квалификационный раунд. Это пока самое большое достижение клуба в еврокубках. В Кубке УЕФА 2008/2009 мальтийский клуб выбыл в первом квалификационном раунде. В квалификационном раунде Лиги Европы 2015/16 сыграли против «Вест Хэм Юнайтед», где проиграли в серии послематчевых пенальти.

Один из основателей Ассоциации Европейских Клубов — организации, заменившей G-14.

Выступления клуба в еврокубках 
 К = квалификационный раунд / Р = раунд / П = предварительный раунд

Достижения 
 Чемпион Мальты (4): 1999/00, 2005/06, 2009/10, 2012/13
 Обладатель Кубка Мальты (5): 2002, 2003, 2005, 2008, 2015
 Обладатель Суперкубка Мальты (7): 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Мальты